Rozeta lahko pomeni:

rozeta (arhitektura), je element dekoracije v obliki cveta s stiliziranimi listi, ki se uporablja v cerkveni arhitekturi od romanike dalje
rozeta (dizajn), cvetlični dizajn, pogosto uporabljen v antiki
rozeta (dekoracija), krožni dodatek pri odlikovanju
rozeta (botanika), oblika listja - listna rozeta
rozeta (zoologija), znamenje na koži podobno lisam jaguarja
Klempererjeva rozeta, simetrična konfiguracija nebesnih teles v orbiti okoli skupnega centra mase
Meglica Rozeta, meglica v ozvezdju Enoroga je vesoljski oblak prahu in plinov